Bichat ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Bichat (1845–1905), französischer Physiker
 Xavier Bichat (1771–1802), französischer Anatom, Histologe, Physiologe und Chirurg